Томмазо Микеле Франческо Саверио Траэ́тта (; , Битонто — , Венеция) — итальянский , представитель неаполитанской оперной школы.

Биография 

Учился в Неаполе у Никола Порпоры, Франческо Дуранте, Леонардо Лео, закончил консерваторию Санта-Мария-де-Лорето в 1748 году. В Неаполе же, в знаменитом театре Сан-Карло с успехом дебютировал оперой Фарнак в 1751. Его оперы, написанные по либретто Гольдони, Метастазио, Апостоло Дзено и др., были поставлены в Риме, Венеции, Милане, Флоренции, Вероне и др. Сблизился с Никколо Йомелли, получил его поддержку.

С 1759 — композитор при дворе герцога Филиппа Бурбонского в Парме. Испытал влияние опер Рамо и Глюка. В 1760-х годах присутствовал на постановках своих опер в Вене и Маннгейме. После смерти герцога Пармского в 1765 работал в Венеции, с 1769 по 1775 — в Санкт-Петербурге при дворе Екатерины II, где сменил Бальдассаре Галуппи. Для петербургской сцены Траэтта переработал некоторые из своих ранее написанных опер, изменив оркестровку, увеличив роль хора и ансамблей. Затем переехал в Лондон, но не имел успеха и перебрался в Венецию, где, впрочем, тоже не встретил прежнего признания и где через несколько лет умер.

Кроме опер, сочинял церковную музыку (оратории, мотеты и др.).

Сын Филиппо Траэтта (1777—1854) — композитор, родился в Венеции, в 1799 уехал в Америку, в 1801 основал первую в США высшую музыкальную школу в США — Американскую консерваторию в Бостоне, в 1828 — такую же в Филадельфии. Написал первую американскую оперу The Venetian Maskers. Умер в Филадельфии.

Избранные оперы 
 Farnace (Неаполь, 1750)
 I pastori felici (Неаполь, 1753)
 Ezio (Рим, 1753)
 Le nozze contrastate (1754)
 Buovo d’Antona (Флоренция, 1756)
 Ипполит и Арисия/ Ippolito e Aricia (Парма, 1759)
 Ифигения в Тавриде/ Ifigenia in Tauride (Вена, 1759)
 Stordilano, principe di Granata (1760)
 I Tindaridi (Парма, 1760)
 Армида/ Armida (Вена, 1760)
 Софонисба/ Sofonisba (Маннгейм, 1761)
 La francese a Malaghera (1762)
 Alessandro nell’Indie (Реджо-нель-Эмилия, 1762)
 Покинутая Дидона/ Didone abbandonata (1764)
 Semiramide riconosciuta (1765)
 La serva Rivale (1767)
 Amore in trappola (1768)
 Необитаемый остров/ L’isola disabitata (1769)
 L’Olimpiade (1770)
 Антигона/ Antigona (Санкт-Петербург, 1772; в 2007 показана в концертном исполнении в Москве, в 2011 исполнена в Берлине Академией старинной музыки под управлением Рене Якобса — см.: )
 Germondo (Лондон, 1776)
 Il cavaliere errante (1777)
 La disfatta di Dario (1778)
 Artenice (1778)

Примечания

Литература 
 Riedlbauer J. Die Opern von Tommaso Trajetta. Hildesheim: Olms, 1994
 Russo M. Tommaso Traetta: Maestro di cappella napoletano. Genova: Edizioni San Marco dei Giustiniani, 2006
 Dunlap S. Armida — Traetta, Salieri and Righini in Vienna. London: Traettiana, 2011

Ссылки 
 Страница, посвящённая композитору

Оперные композиторы